Валентин Вольфридович Арнольд (настоящее имя — Валентин Васильевич Васильев) (1894—1941) — фигурант Второго Московского процесса, до момента ареста был заведующим гаражом и отделом снабжения на ряде рудников Кузбасса. Приговорён к 10 годам лишения свободы, осенью 1941 года расстрелян под Орлом в связи с приближением немецких войск.

Биография 
Валентин Арнольд родился в 1894 году в Санкт-Петербурге, в семье служащего. Получил среднее образование. До революции политикой не интересовался. Юношей мечтал о путешествиях и подвигах. С началом Первой мировой войны добровольцем пошел на фронт, воевал храбро, несколько раз был ранен, представлялся к наградам. Впрочем, затем разочаровался в происходящем и дезертировал из армии. Некоторое время скрывался, а в 1917 году уехал в США: начавшаяся в России смута не вызывала у него энтузиазма. В 1917—1923 годах Арнольд служил в американской армии, стал офицером и получил гражданство США. Тем не менее в 1923 году Арнольд вернулся в СССР: об этом его «попросила» военная разведка США, с которой Арнольд стал сотрудничать. Кроме того, он надеялся, что НЭП — это всерьёз и надолго, и что в испытывавшей острый кадровый голод стране он сделает карьеру быстрее, чем в США. Работал в ряде организаций в городе Кемерово, в том числе в «Кузнецкстрое», «Энергострое», «Кузбасстрое». В 1924 году он вступил в ВКП(б). На момент ареста Арнольд занимал должность заведующего гаражом и отделом снабжения Прокопьевского и Анжерского рудников в Кузбассе.

Арестован в 1936 году. Был одним из фигурантов Второго Московского процесса. На суде признал себя виновным в соучастии совместно с подсудимыми Мураловым и Шестовым в подготовке покушений на видных государственных деятелей СССР — Молотова и Орджоникидзе. В последнем слове Арнольд просил сохранить ему жизнь. 30 января 1937 года Военная коллегия Верховного Суда СССР признала Валентина Арнольда виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 19, 58-8 (терроризм) и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР и приговорила его к 10 годам лишения свободы. 11 сентября 1941 года Арнольд в числе 157 заключённых был расстрелян сотрудниками НКВД СССР в лесу под Орлом. Инициатором составления расстрельного списка был Кобулов, он же принимал непосредственное участие в его процессе. Именно Кобуловым выполнялись в списке различного рода пометки, а также определялась судьба каждого заключённого. Приказ о расстреле — Постановление ГКО 634сс в связи с приближением к Орлу немецких войск. 13 июня 1988 года Арнольд был посмертно реабилитирован решением Военной коллегии Верховного Суда СССР

Примечания 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Члены КПСС
Репрессированные по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра»
Расстрелянные в Медведевском лесу

Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1941 году
Репрессированные в СССР